Udo Tesch ist der Name folgender Personen:

* Udo Tesch (Politiker) (1933–2016), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Udo Tesch, deutscher Webvideoproduzent und Schlagersänger, siehe Wilke Zierden #Wilke Zierden